Хейл Айзек Э́пплмен (; род. 17 января 1986) — американский актёр. Наиболее известен по роли Элиота в телесериале «Волшебники» (2015—2020).

Личная жизнь 
Эпплмен заявил, что «он точно не гетеро», и идентифицирует себя как квир.
Хейл Айзек Эпплман родился 17 января 1986 года в Нью-Йорке. После поступления в Школу драмы Университета Карнеги-Меллон Эпплман начал профессионально сниматься, дебютировав на экране в драматическом фильме "Прекрасный Огайо" (2006) с Уильямом Хертом и Ритой Уилсон в главных ролях. Затем он получил роль в культовом сатирическом фильме ужасов "Зубы" (2007), а затем продолжил с такими фильмами, как "Педро" (2008) и "Ромео и Джульетта", переосмыслив "Рядового Ромео" (2011), в котором он сыграл несколько ролей. После получения повторяющейся роли в популярном, но недолговечном музыкальном сериале "Smash" (NBC 2012-13), Эпплман получил свою первую главную роль в фэнтезийном сериале "Волшебники" (Syfy 2015-). Эпплман сыграл Элиота Вога, сильно пьющего студента факультета магии.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Киноактёры США